Suga peut faire référence à : 
 Suga (né en 1993), nom de scène de Min Yoon-gi, rappeur, danseur et auteur-compositeur-interprète sud-coréen.
 Daiki Suga (né en 1998), footballeur japonais.
 Hiroe Suga (née en 1963) auteure japonaise de science fiction et de roman policier.
Kyoji Suga (1969-), biathlète japonais.
 Toshio Suga (né en 1910), peintre japonais à tendance cinétique.
 Toshiro Suga (né en 1950), enseignant français d'aïkido.
 Yoshihide Suga (né en 1948), homme politique japonais.

 Suga Free, de son vrai nom Dejuan Walker (né en 1970 à Pomona), rappeur américain.
 Suga Mama, groupe entièrement féminin de Beyoncé Knowles.

 Suga (langue), langue bantoïde mambiloïde  parlée au Cameroun.

Homonymie de patronyme japonais